Джонатан Арис (, род. 24 января 1971 года) — британский актёр, снимается в кино, на телевидении и играет в театре. Арис снялся в трёх телевизионных документальных фильмах, которые были произведены и транслируются по «National Geographic Channel». К ним относится «Расследования авиакатастроф». Кроме того, он снимается в роли Филиппа Андерсона в телевизионном сериале «Шерлок» корпорации BBC. Также он снимался в мини-сериале «Ночной администратор» вместе с Томом Хиддлстоном и Хью Лори. В 2016 году он появился в телесериале «Тутанхамон», как американский египтолог Герберт Уинлок. В 2018 снялся в телесериале «Черное Зеркало», эпизод Bandersnatch.

В 2019 он также появляется в роли ангельского квартмейстера в сериале «Good Omens» («Благие знамения») от Amazon Prime.

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Театр

Видеоигры

Примечания

Ссылки